Příjmení Bouzek nese více osobností:

 Jan Bouzek (1935–2020) – archeolog starověku, profesor klasické archeologie
 Marie Bouzková (* 1998) – česká profesionální tenistka
 Tomáš Bouzek (* 1975) – český politik, advokát a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Bouzek (1920–2006) – československý hokejový útočník a trenér